Sommeruniversität bezeichnet im allgemeinen:

 Sommeruniversität, meist interdisziplinäre Lehrveranstaltungen von Universitäten und Hochschulen in den Sommerferien
Sommeruniversitäten sind und waren:
 Sommeruniversität der Akademie für Soziale Demokratie
 Sommeruniversität des Centre International de Formation Européenne
 Sommeruniversität der Universität Debrecen, Ungarn
 Deutsch-französische Sommer- und Winteruniversitäten mit Drittländern in den Rechtswissenschaften
 Eremitage Sommeruniversität; siehe Freiwilligendienst am Staatlichen Eremitage-Museum
 Sommeruniversität des Esalen-Instituts
 Sommeruniversität der European Pharmaceutical Students’ Association
 Sommeruniversität für Frauen, ehemalige Veranstaltung in Berlin
 Sommeruniversität der Gruppe Les Gracques
 Sommeruniversität der Hermann-Cohen-Akademie
 Sommeruniversität Informatica Feminale (IF)
 Sommeruniversität des Institut Européen des Hautes Études Internationales
 Sommeruniversität der Ludwig-Maximilians-Universität München; siehe Munich International Summer University (MISU)
 Sommeruniversität der Universität Salzburg; siehe Salzburger Hochschulwochen